Pattonskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pattonskär, Korpo, Åboland, 
 Pattonskär (vid Kannskärsfjärden, Kökar, Åland), skär, 
 Pattonskär (vid Luckuskärsfjärden, Kökar, Åland), ö,

Se även
Pattskär

Robotskapade Finlandförgreningar